Essa é uma lista de árbitros e auxiliares selecionados para a Copa das Confederações FIFA de 2013:

Ligações externas 
FIFA

 
Listas da FIFA